Atari TOS - afkorting van The Operating System
 Taalontwikkelingsstoornis
 TOS (band)